In Brazilië:
 Oliveira (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
 Oliveira (microregio), een microregio in de deelstaat Minas Gerais

In Portugal:
 Oliveira (Barcelos), een plaats in de gemeente Barcelos
 Oliveira (Amarante), een plaats in de gemeente Amarante
 Oliveira (Mesão Frio), een plaats in de gemeente Mesão Frio
 Oliveira (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de gemeente Póvoa de Lanhoso
 Oliveira (Arcos de Valdevez), een plaats in de gemeente Arcos de Valdevez